La Primera División 1983-1984 è stata la 53ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra il 3 settembre 1983 e il 29 aprile 1984 e concluso con la vittoria del , al suo ottavo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannonieri del torneo sono stati Jorge da Silva () e Juanito () con 17 reti ciascuno.

Stagione

Novità
Sulla base del ranking UEFA 1982, la Spagna guadagnò un posto in più, tornando a quattro squadre qualificate per la Coppa UEFA: le migliori tre squadre del campionato non qualificate ad altre coppe europee più la vincente della neonata Copa de la Liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna ed ammessa alla Coppa dei Campioni 1984-1985.
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1984-1985.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1984-1985.
      Retrocesse in Segunda División 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Real Madrid (22)
 Minor numero di sconfitte: Athletic Bilbao (5)
 Migliore attacco: Barcellona (62 reti segnate)
 Miglior difesa: Barcellona (28 reti subite)
 Miglior differenza reti: Barcellona (+34)
 Maggior numero di pareggi: Maiorca (15)
 Minor numero di pareggi: Betis (4)
 Maggior numero di sconfitte: Salamanca (19)
 Minor numero di vittorie: Maiorca (3)
 Peggior attacco: Maiorca (27 reti segnate)
 Peggior difesa: Real Valladolid (60 reti subite)
 Peggior differenza reti: Maiorca, Salamanca (-29)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Voci correlate 
Coppa del Re 1983-1984
Coppa della Liga 1984
Supercoppa di Spagna 1983
Segunda División spagnola 1983-1984
Segunda División B spagnola 1983-1984

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983-1984